Даренка — название рек в России.

 Даренка — река в Калужской области, приток Демины.
 Даренка — река в Московской области, приток Песочной.

См. также 
 Даренков
 Дареновка